Bühler är ett efternamn.

 Bühler, Appenzell Ausserrhoden – ort och kommun i Appenzell Ausserrhoden i Schweiz

Personer 
 Anton Bühler, tysk skogsman
 Charlotte Bühler, tysk psykolog
 Johann Georg Bühler, tyskindisk filolog och epigrafiker
 Joseph Bühler,  tysk nazistisk politiker och SS-Brigadeführer
 Karl Bühler, tysk psykolog
 Urs Bühler, schweizisk sångare